Sukorady ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Sukorady, Gemeinde im Okres Jičín, siehe Sukorady u Hořic
Sukorady, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, siehe Sukorady u Mladé Boleslavi
Sukorady, Ortsteil von Snědovice, Okres Litoměřice